Knarr ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Knarr (* 1955), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Joseph Knarr (1800–1864), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Knarr steht für:
 Knarr (auch: Knorr, Knörr), Schiffstyp, mit dem die Wikinger zur Landnahme auf den nordatlantischen Inseln aufbrachen, siehe Knorr (Schiffstyp)